Damaris steht für:
 Damaris (Zeitschrift), eine 1860–1865 in fünf Bänden in Stettin von Ludwig Giesebrecht gemeinsam mit Eduard Böhmer (Romanist) herausgegebene Zeitschrift (ZDB-ID 536231-3)

Damaris ist ein weiblicher Vorname:
 Damaris (Bibel), eine biblische Gestalt
 Damaris (Sängerin) (* 1986), peruanische Folksängerin
 Damaris Egurrola (* 1999), spanische Fußballspielerin
 Damaris Kofmehl (* 1970), Schweizer Schriftstellerin
 Damaris Nübling (* 1963), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Damaris Wurmdobler (* 1949), deutsche Malerin

DaMaRIS steht für:
 Dangerous Materials Registry Information System, eine internetbasierte Datenbanksoftware für Gefahrenstoffe

Abkürzung